Андреа Маттео Аквавива, 8-й герцог Атри, герцог Терамо, 15-й граф Конверсано (; 1456 года, Атри — 29 января 1529 года, Конверсано) — итальянский аристократ, потомок одной из древнейших неаполитанских семей, старший сын знаменитого полководца Джулио Антонио Аквавива (Giulio Antonio Acquaviva).

Биография 
При нападении французского короля Карла VIII на Неаполь (1495) перешёл на сторону французов. Впоследствии отличился в войне против испанцев, храбро сражался с войском Фердинанда Католика, но в 1503 году был разбит и взят в плен Гонзальвом Кордуанским.

Получив свободу, он жил в Неаполе, где посвятил себя наукам и литературе, на их развитие тратил все свои доходы. Завёл в своем дворце типографию и написал несколько сочинений, примечательных широкими познаниями, включая «Commentari in translationem libello Plutarchi de virture morali».

Скончался в Конверсано 29 января 1529 года.

Примечания

Литература 
 Аквавива // Справочный энциклопедический словарь. Издание К. Крайя / Под ред. А.Старческого: в 12 тт./ — : печатано в тип. К. Крайя, 1847—1855.

Ссылки 
 

Писатели Италии
Аквавива